Splinter es un nombre que puede hacer referencia a:
 Splinter: Personaje ficticio perteneciente a la serie Tortugas Ninja.
 Splinter Cell: Saga de videojuegos de Ubisoft.
 Splinter (álbum de Offspring): Álbum de la banda estadounidense Offspring.
 Splinter (álbum de Sneaker Pimps): Álbum de la banda inglesa Sneaker Pimps.